Le championnat du monde de snooker 1977 a lieu du 18 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  
 de finalistes :  

Meilleur break :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (6) 
 135, 105 John Spencer
 111, 100 Cliff Thorburn
 105 Eddie Charlton
 102 Doug Mountjoy

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1977
Snooker
Snooker 1977
Sport en Angleterre en 1977
Snooker en 1977
Sport en avril 1977